Кейт Мур (, род. 1925) — канадский анатом.
 Кейт Мур (, род. 1978) — нидерландская порноактриса.